Il torrente – film del 1926 diretto da Monta Bell
 Il torrente – film del 1938 diretto da Marco Elter
 Il torrente – brano musicale interpretato da Claudio Villa e Tullio Pane